Bolšaja může znamenat:

 Bolšaja (přítok Ochotského moře) — řeka v Kamčatském kraji v Rusku, přítok Ochotského moře
 Bolšaja (přítok Kalitvy) —  řeka v Rostovské oblasti v Rusku, přítok Kalitvy

 Velikaja (přítok Anadyrského zálivu), Bolšaja — řeka v Čukotském autonomním okruhu v Rusku, přítok Anadyrského zálivu